Osoby o tym nazwisku:
 Stanisław Celiński (zm. 1690) – podsędek łukowski, podstarości łukowski, poseł na sejm 1658 roku
 Stanisław Celiński – pisarz grodzki stężycki, komornik graniczny łukowski w XVII wieku 
 Józef Jan Celiński (1779-1832) – polski farmaceuta
 Narcyz Celiński (1817-1866) – wojskowy, przywódca powstania zabajkalskiego w 1866
 Sławomir Celiński (1852-1918) – polski inżynier i architekt, rzeźbiarz
 Stanisław Celiński (1919-1995) – polityk, poseł na Sejm PRL VII kadencji
 Bogdan Celiński (1921-2016)  – polski wojskowy, inżynier mechanik
 Ryszard Celiński (1936-2000) – polski polityk i strażak
 Andrzej Celiński  (ur. 1950) – polski polityk i socjolog
 Krzysztof Celiński (ur. 1950) –  polski menedżer kolejowy
 Andrzej Celiński (ur. 1961) – polski reżyser, dramaturg, scenograf teatralny i filmowy 
 Marcin Celiński (ur. 1970) – polski publicysta i wydawca
 Karol Celiński (ur. 1980) – polski zawodnik mieszanych sztuk walki (MMA)